Municipio de Waccamaw puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Waccamaw (condado de Brunswick, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Brunswick.
 Municipio de Waccamaw (condado de Columbus, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Columbus.